The Brain Surgeons — рок-группа из США, основанная в 1993 году бывшим барабанщиком Blue Öyster Cult Альбертом Бучардом.

История 
Группа была основана барабанщиком Blue Öyster Cult Альбертом Бучардом и его женой, рок-критиком Деборой Фрост в 1993 году. В первое время существования группы, Бучард и Фрост были единственными официальными участниками группы, и в 1994 году вышел их первый альбом «Eponymous». В 1995 году к группе присоединились гитарист Питер Боховески, брат дизайнера Томми Хилфигера, гитарист Билли Хилфигер, и басист Дэвид Хирчерберг. В таком составе Brain Surgeons выпустили свой второй альбом — «Trepanation», а затем в 1996 году — «Box of Hammers». В 1997 году группа выпустила альбом каверов «Malpractise», а в 1999 полноценный альбом «Piece of Work».

В 1999 году у Билли Хилфигера был диагностирован рак мозга, и он покинул группу для прохождения курса лечения. Хилфигер умер в сентябре 2000 года. Вскоре из группы ушел второй гитарист Питер Боховески. Группа продолжила существовать в качестве трио. В 2001 году группа провела трибьют-концерт Хелен Уиллс, автору большинства текстов Blue Öyster Cult. Помимо Brain Surgeons, в концерте приняли участие многие другие музыканты.

В 2004 году к группе присоединился гитарист The Dictators и бывший гитарист Manowar Росс Фридмен. Вместе с Фридменом группа записала в 2004 году альбом «Black Hearts of Soul» и в 2006 году «Denial of Death».

Альберт Бучард и Дебора Фрост развелись в 2006 году и группа прекратила своё существование.

Состав группы 
 Альберт Бучард — вокал, ударные (1993-2006).
 Дебора Фрост — ритм-гитара, вокал (1993-2006).
 Росс Фридмен — гитара (2004-2006).
 Дэвид Хирчерберг — бас-гитара (1995-2006).
 Билли Хилфигер — гитара (1995-1999).
 Питер Боховески — гитара (1995-2000).

Дискография 
 Eponymous (1994)
 Trepanation (1995)
 Box of Hammers (1996)
 Malpractise (1997)
 Piece of Work (1999)
 To Helen With Love (2001)
 Beach Party (2003)
 Black Hearts of Soul (2004)
 Denial of Death (2006)

Примечания

Ссылки 
 Brain Surgeons на Encyclopaedia Metallum

Рок-группы из штата Нью-Йорк
Хард-рок-группы
Хеви-метал-группы США
Музыкальные коллективы из Нью-Йорка
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1993 году